Pony Express – servizio di posta prioritaria che attraversava il Nord America

Cinema 
 Pony Express – film del 1907 prodotto dalla Kalem Company
 Pony Express – film del 1953 diretto da Jerry Hopper

Letteratura 
 Pony Express – romanzo del 1995 edito da Einaudi

Televisione 
 Pony Express – serie televisiva statunitense

Pagine correlate
The Pony Express